El término Peña puede referirse a:
 Peña, apellido.
 Peña, colina rocosa.
 Peña, agrupación.
 Peña de Bernal, ubicada en el Estado de Querétaro, México.
 Peña folclórica chilena.
 Peña Careses, en Asturias, España
 Sierra de Peña, en Navarra, España

Además, es el nombre de varias ciudades y divisiones administrativas:
 Peña, villa deshabitada de Navarra, España.
 Castillo de Peña, situado en la villa de Peña.
 La Peña, una parroquia del concejo asturiano de Mieres, España;
 Juan A. de la Peña, localidad argentina del partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires;
 Peñas de San Pedro, municipio de Albacete, España;
 Municipio de Peña, municipio de Santa Catarina, Brasil;
 Municipio de Peña, municipio de Yaracuy, Venezuela.
 Peña Amarilla, municipio de Riberalta, Bolivia;
 Peñas, municipio de Pazña, Bolivia;